М2, М-2, М02 может означать:

Автомагистрали 
 М2 «Крым», Федеральная автомобильная дорога (Симферопольское шоссе) — автомобильная дорога федерального значения Москва — Тула — Орёл — Курск — Белгород — государственная граница с Украиной. Часть европейского маршрута E 105.
 Магистраль М2 (Белоруссия) (Московское шоссе) — автодорога, соединяющая Минск с Национальным аэропортом «Минск».
 Автодорога М-02 (Украина) — автодорога на территории Украины международного значения Копти — Глухов — государственная граница с Россией. Часть европейского маршрута E 101 (Москва — Киев) и панъевропейского транспортного коридора IX.
 Автодорога M2 (Азербайджан) — автодорога в Азербайджане. Часть европейского маршрута E 119.

Астрономические объекты 
 M 2 — шаровое звёздное скопление в созвездии Водолея.

Вооружение 
 Браунинг M2 — американский крупнокалиберный пулемёт системы Браунинга.
 М2 — противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения вооружённых сил США времён Второй мировой войны.
 М2 — американский ранцевый огнемёт времён Второй мировой войны.
 M2, M2 Mortar — 60-мм ротный миномёт США.
 M2 — одна из модификаций 155-мм американской полевой пушки времён Второй мировой и Корейской войн.
 M2 — американский станок-тренога для пулемёта M1919 «Браунинг».
 M2 () — французская твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета для подводных лодок.

Военная техника 
 M2 — лёгкий танк США 1930-х годов.
 M2 — средний танк США времён Второй мировой войны.
 M2 «Брэдли» () — боевая машина пехоты США, создана в 1970-х годах.
 М-2 — советская подводная лодка типа «Малютка» VI серии.
 HMS M2 — британская подводная лодка типа M.
 M2 () — полугусеничный бронетранспортёр США времён Второй мировой войны.
 М-2 — советский авиационный поршневой двигатель (1919—1927), лицензионная копия французского двигателя Рон J.
 M2 4.2 inch mortar — американский 107-мм миномёт, принятый на вооружение в 1943 году.

Телеканалы 
 M2 — украинский музыкальный телеканал.

Транспорт 
 М-2 — экспериментальная летающая лодка Д. П. Григоровича.
 Minardi M02 — гоночный автомобиль Формулы-1, разработанный командой Minardi для участия в чемпионате 2000 года.

Экономика 
 M2 — денежный агрегат, показатель структуры денежной массы.

Электроника 
 М-2 (электронно-вычислительная машина) — советская электронно-вычислительная машина.
 Apple M2 — система на кристалле ARM-архитектуры компании Apple из серии Apple silicon.
 Cyrix M2 — x86-совместимый процессор персонального компьютера компании Cyrix.
 M2 (Opera Mail) — почтовый клиент, идущий в комплекте с браузером Opera.
 M2 (Memory Stick) — разновидность карт памяти Sony Memory Stick.
 M.2 — спецификация интерфейсного разъёма накопителей ноутбуков и планшетов.
 М2 — название процессорной платы компьютеров семейства «Электроника-60».

См. также 
 
 Socket M2 (Socket AM2) — процессорное гнездо, разработанное фирмой AMD.
 м²